Кратер Вернадский () — большой ударный кратер на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь русского и советского естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля XX века Владимира Ивановича Вернадского (1863—1945) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Сведения о периоде образования кратера отсутствуют.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Меггерс на западе, кратер Кепинский на северо-западе, кратер Флоренский на севере-северо-востоке, кратер Зидентопф на востоке и кратер Гаврилов на юге. На востоке от кратера располагается Море Москвы. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 92 км, глубина 2,83 км.

За время своего существования кратер значительно разрушен и перекрыт множеством импактов. К северо-восточной части вала примыкает кратер Флоренский. Высота вала кратера над окружающей местностью 1430 м, объем кратера составляет приблизительно 8000 км³. Дно чаши кратера, испещрено множеством кратеров различного диаметра, хотя и является более ровным чем окружающая кратер местность.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Вернадский B в 1985 г. переименован в кратер Флоренский.
 Образование сателлитного кратера Вернадский X относится к донектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны